Lagonda — это британский производитель легковых автомобилей класса «люкс». Компания была основана в 1906 году Уилбуром Ганном (Wilbur Gunn, 1859—1920) и названа в честь реки, протекавшей близ города Спрингфилд, штат Огайо, США, неподалёку от места, где он родился. С 1947 года марка Lagonda принадлежит Aston Martin.

История 
Основатель компании, Уилбур Ганн родился в 1859 году. Его основными интересами были инженерия и пение. Будучи оперным певцом, он переехал в Стейнс, Мидлсекс, Англия в 1891 году. Здесь он основал компанию Lagonda Engineering Company по производству мотоциклов.

В начале XX века Уилбур Ганн выпускал собственные мотоциклы в небольшом количестве. Один из его мотоциклов успешно участвовал в заезде Лондон—Эдинбург в 1905 году. В 1907 году Ганн построил свой первый автомобиль с 6-цилиндровым двигателем и мощностью 20 л. с., на котором он выиграл гонку Москва—Санкт-Петербург в 1910 году. В довоенный период также выпускался небольшой автомобиль с двигателем объёмом 1000 см³, стабилизатором поперечной устойчивости, несущим кузовом и ручным тормозом. В годы Первой мировой войны Lagonda производила артиллерийские снаряды.

Ганн умер в 1920 году, однако, Lagonda продолжала выпускать автомобили. В 1935 году гоночная команда Lagonda выиграла Ле-Ман. В 1950-х годах герцог Эдинбургский водил Lagonda Drophead Coupe, который существует доныне.

Модельный ряд

Галерея

См. также 
 Автомобили Lagonda — список статей об автомобилях компании.

Примечания

Литература 
 Aston Martin and Lagonda; Frostic, Michael; ISBN 0-901564-24-9
 Images of Motoring Lagonda 1899—1999; Davey, Arnold; ISBN 0-7524-1713-4 : A short history of the company and marque by the UK Lagonda club historian
 Lagonda Gold Portfolio 1919—1964; ISBN 1-85520-155-0 : Collection of reprints of articles from early motoring magazines
 Lagonda Heritage; Bird, Richard; ISBN 1-85532-363-X : Collection of colour photographs
 Lagonda: An Illustrated History 1900—1950; Seaton, Geoffrey; ISBN 1-85223-107-6

Автомобилестроительные компании Великобритании